Mike Jacobs (1880-1953),  promoteur de boxe américain 
 Mike Jacobs (1980-),  joueur de baseball américain